Aslı Çakır Alptekin (1985) – mezzofondista turca
 Cüneyt Çakır (1976) – arbitro di calcio turco
 Mehmet Çakır (1984) – calciatore turco
 Olcay Çakır (1993) – cestista turca